Atina – comune italiano
Atina DOC – denominazione di vini
Atina rosso
Atina rosso riserva
Atina Cabernet
Atina Cabernet riserva
Atina Semillon